Washington Cemetery steht für:

 Washington Cemetery (Brooklyn), Friedhof in Brooklyn, New York City
 Washington Cemetery (Ohio), Friedhof in Ohio